Роберт Бауэр:

 Бауэр, Роберт (1950—2014) — немецкий миколог, ботаник.
 Бауэр, Роберт (род. 1995) — немецкий футболист.